

Село:
 Підлужжя — , Берестейський район, Домачевська сільська рада

Села:
 Підлужжя — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, Першотравенська сільська рада
 Підлужжя — Івано-Франківська область, Тисменицький район, Підлузька сільська рада
 Підлужжя — Рівненська область, Дубенський район